Лубо Владимир Казимирович (7 (19) мая 1874, г. Вольск, Саратовская обл. — 18 декабря, 1945, Ленинград) —советский военно-морской хирург, генерал-лейтенант медицинской службы, доктор медицины. Заслуженный врач РСФСР.

Биография 
В 1893 году поступил в Военно-медицинскую академию, которую окончил в 1898, после проходил курсы в Институте усовершенствования врачей до 1902 года. С 1898 года получил должность младшего врача 1-го Балтийского флотского экипажа, затем ординатора терапевтической ВМА. В Саратовской губернии в 1901-1902 годах был начальником отряда по борьбе с эпидемиями цинги и тифа. На службу поступил в 1903 году. В период с 1904 по 1909 года участвовал во внутренних и заграничных плаваниях в качестве судового врача в составе экипажа кораблей «Князь Пожарский», «Вестник», «Верный», «Адмирал Макаров». За оказание хирургической помощи пострадавшим после землетрясения в 1908 году в Италии был награжден итальянским и французским орденами. 

В 1938 году занял пост начальника отделения Ленинградского ВМГ.  После начала Великой Отечественной войны в 1942 году получил должность начальника кировского медицинского отделения клинического госпиталя  ВММА, а 1944 года — консультант-хирург 1-го госпиталя КБФ.  

7 ноября 1924 года решением Реввоенсоветом МСБМ был удостоен звания Героя Труда.

Похоронен на Волковском лютеранском кладбище.

Награды 

 Орден Ленина (1945)
 Орден Красного Знамени (1942, 1944)
 Орден Красной Звезды (1938)
 Медаль «За оборону Ленинграда» (1943)

Литература 

 Советские военные врачи. Краткий биографический справочник. Ч.1. Л.,1967, с. 285-286
 В. М. Лурье. Адмиралы и генералы Военно-морского флота СССР в период Великой Отечественной и Советско-Японской войны. — СПб: Русско-балтийский информационный центр "Блиц", 2001. — С. 142. — 170 с. — ISBN 5-86789-102-Х.

Ссылки 

 Картотека наградных документов

Кавалеры ордена Ленина
Похороненные на Волковском лютеранском кладбище